Юго-Восточный регион — административно-территориальная единица:
 Юго-Восточный регион (Болгария)
 Юго-Восточный регион (Бразилия)
 Юго-Восточный регион (Северная Македония)
 Юго-Восток Украины

См. также 
 Юго-восточный регион развития Румынии